Slovo Perón může znamenat: 
 nástupiště
 španělské příjmení, které nesli například
 Juan Perón – argentinský prezident a generál, zakladatel ideologie perónismu
 Eva María Duarte de Perón, známá také jako Evita – druhá manželka Juana Peróna
 Isabel Martínez de Perón – manželka Juana Peróna, první žena v argentinském prezidentském úřadu

Související články 
 Grand Prix Eva Duarte Perón 1950